Список хитов № 1 в Европе в 1984 году — включает синглы и альбомы (European Hot 100 Singles и European Top 100 Albums), возглавлявшие главный хит-парад Европы в 1984 году.

Список хитов и альбомов № 1

Примечания

См. также 
 1984 год в музыке
 Список альбомов №1 в США в 1984 году
 Лучшие синглы США 1984 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1984 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1984 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 1984 году

Ссылки 

Чарты Billboard 1984 года
Списки хитов № 1 в European Hot 100 Singles
Списки хитов № 1 1984 года